Rostworowski – polski herb szlachecki, według Juliusza Ostrowskiego odmiana herbu Nałęcz.

Opis herbu 
Na tarczy dzielonej w krzyż z polem sercowym:

 W polach I i V, czerwonych, nałęczka srebrna;
 W polu II, błękitnym, półtrzeciakrzyż srebrny;
 W polu III, błękitnym, lwia głowa złota, ziejąca płomieniem czerwonym;
 W polu IV, czerwonym, wręby srebrne.

Herb posiada cztery klejnoty:

 I - Pięć piór strusich;
 II - pół szczenięcia srebrnego w misie złotej;
 III - panna w szacie czerwonej, z rozpuszczonymi włosami złotymi, przepasanymi chustą srebrną, między rogami jelenimi, których się trzyma;
 IV - lwia głowa złota, ziejąca płomieniem czerwonym.

Labry:

 Na hełmie I błękitne, podbite srebrem;
 Na hełmie II i III czerwone, podbite srebrem;
 Na hełmie IV błękitne, podbite złotem;

Wzmianka źródłowa o herbie 
Według Ostrowskiego odmiana ta miała przysługiwać jednej z gałęzi Rostworowskich. Autor przytacza też opinię Żernickiego o rzekomym tytule hrabiowskim tej rodziny w Rosji. W spisie urzędowym rodów tytułowanych jednak Rostworowskich brak.

Symbolika 
Herb ma charakter herbu genealogicznego. Można z niego odczytać, że osoba, której go nadano miała ojca i matkę herbu Nałęcz (pola V i I), babkę ojczystą herbu Pilawa (pole II), babkę macierzystą herbu Zadora (pole III), zaś prababkę ojczystą herbu Korczak (pole IV). Herb został stworzony sztucznie przez Rostworowskich w Królestwie Polskim. Niektórzy z ich przedstawicieli czynili bezskutecznie starania o uzyskanie tytułu hrabiowskiego.

Herbowni 
Rostworowski.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Odmiany herbu Nałęcz